Текка () — посёлок в департаменте Лангиньео провинции Чубут (Аргентина), административный центр департамента.

История 
Ещё в доколониальные времена это было традиционное место зимовки для местных кочевых индейских племён.

Примечания 

Города провинции Чубут